Dieser Artikel behandelt die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Ghana nahm zum vierten Mal an der Endrunde teil. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Portugal, einem 3:2-Sieg gegen Südkorea und einer 0:2-Niederlage gegen Uruguay schied Ghana mit drei Punkten als Gruppenletzter bereits in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Ghana qualifizierte sich über die CAF-Qualifikation. In der Gruppenphase der 2. Runde traf die Mannschaft auf Äthiopien, Simbabwe und Südafrika. Alle Heimspiele wurden im Cape Coast Sports Stadium in Cape Coast ausgetragen. Die Ghanaer begannen die Qualifikation unter Charles Akonnor. Nach einem Sieg gegen Äthiopien und einer Niederlage in Südafrika wurde er entlassen. Unter seinem Nachfolger Milovan Rajevac wurden die nächsten beiden Spiele gewonnen und in Südafrika gegen Äthiopien remis gespielt. Damit ging es im letzten Spiel in Ghana gegen Südafrika um den Gruppensieg und den Einzug in die Playoff-Runde. In der 33. Minute gelang André Ayew in seinem 100. Länderspiel durch einen verwandelten Elfmeter das einzige Tor des Spiels, womit die Ghanaer mit Südafrika punkt- und tordifferenzgleich waren, aber durch ein mehr erzieltes Tor Gruppensieger wurden. Aus Sicht der Südafrikaner war der Strafstoß unberechtigt. Der Protest dagegen wurde von der FIFA zurückgewiesen. Beim im Januar 2022 ausgetragenen Afrika-Cup schied Ghana bereits nach der Vorrunde aus, so dass auch Rajevac entlassen wurde. Im Februar 2022 übernahm Otto Addo interimsweise das Amt des Nationaltrainers. Unter ihm konnten sich die Ghanaer in den Play-offs gegen Lieblingsgegner Nigeria aufgrund der Auswärtstorregel durchsetzen und für die WM qualifizieren.

Die drei Trainer setzten in den acht Spielen 36 Spieler ein, von denen 21 auch im Kader für den Africa Cup standen. Lediglich Iddrisu Baba wurde in allen acht Spielen eingesetzt. Je sieben Einsätze hatten Daniel Amartey, der dabei keine Minute verpasste, Jordan Ayew, der aber sechsmal ausgewechselt wurde, Daniel-Kofi Kyereh, der in der Qualifikation debütierte, aber immer nur eingewechselt wurde, und Alexander Djiku, der einmal nach der zweiten Gelben Karte fehlte. Am häufigsten im Tor stand Joe Wollacott (6×), der in der Qualifikation sein erstes Länderspiel bestritt. Beste Torschützen waren André Ayew (6 Spiele) und Thomas Partey (4 Spiele) mit je drei Toren. Weitere Debütanten in der Qualifikation waren Edmund Addo (1 Spiel), Felix Afena-Gyan (2), Abdul Fatawu Issahaku (4), Denis Odoi (2), Kwame Opoku (1), Elisha Owusu (1) und Benjamin Tetteh (2).

Tabelle

|}

Playoff-Spiele der Gruppensieger

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2024.

Spiele 

Anmerkungen:

Kader 

Lediglich die Brüder André und Jordan Ayew hatten WM-Erfahrung.

Endrunde

Gruppenphase 

Bei der am 1. April 2022 vorgenommenen Auslosung der Endrunde wurde Ghana als Mannschaft mit der schlechtesten Platzierung in der FIFA-Weltrangliste der Gruppe H mit dem Gruppenkopf Portugal zugelost. Ferner wurden Uruguay und Südkorea in die Gruppe gelost. Gegen Portugal verloren die Ghanaer bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien mit 1:2 und schieden dadurch aus. Gegen Uruguay verloren sie bei der WM 2010 im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Dabei verhinderte Luis Suárez in der Nachspielzeit der Verlängerung durch ein Handspiel ein Tor der Ghanaer und Asamoah Gyan verschoss den fälligen Strafstoß. Südkorea ist häufigster nichtafrikanischer Gegner der Ghanaer. In acht Spielen gab es je vier Siege und Niederlagen, aber noch kein WM-Spiel.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

Einzelnachweise und Fußnoten 

2022
Ghana